Claes Lewenhaupt kan syfta på:

 Claes Lewenhaupt (1859–1937), greve, militär, diplomat och författare
 Claës Lewenhaupt (1854–1932), greve, militär och hovman
 Claës Lewenhaupt (1880-1965), greve och hovman